Asashio bezeichnet:
 Asashio (Schiff, 1902), Torpedobootzerstörer der Shirakumo-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1902–1923)
 Asashio (Schiff, 1936), Zerstörer der gleichnamigen Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1937–1943)
 Asashio-Klasse (1936), Klasse von 10 Zerstörern der Kaiserlich Japanischen Marine
 Asashio (Schiff, 1965), U-Boot der gleichnamigen Klasse der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte (1966–1983)
 Asashio-Klasse (1965), Klasse von vier U-Booten der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte
 Asashio (Schiff, 1995), U-Boot der Harushio-Klasse der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte, seit 1997

Asashio ist der Name folgender Personen: